Miejscowości w USA:
 Danbury – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Danbury – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Danbury – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Red Willow
 Danbury – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Danbury – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stokes
 Danbury – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazoria
 Danbury – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
Miejscowość w Anglii:
 Danbury – wieś w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Danbury (ang. Danbury Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Danbury (ang. Danbury Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Danbury (ang. Danbury Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stokes
 Danbury (ang. Danbury Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa